Кинсе де Агосто има више значења:

 Кинсе де Агосто (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Агосто (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кинсе де Агосто (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику